Reliance désigne :

Entreprises 
 , une entreprise américaine d'assurance fondée 1817, en cours de liquidation depuis 2001
 Reliance Group, conglomérat formé par Saul Steinberg en 1968 après l'achat de Reliance Insurance Company

 Reliance Industries, société indienne pétrochimique ayant plusieurs filiales
Reliance Life Sciences : biotechnologies ;
 Reliance Industrial Infrastructure Limited : construction de pipelines ;
 Reliance Retail : grande distribution ;
 Reliance Jio Infocomm : opérateur de télécommunications.
 le Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group, un conglomérat indien comprenant les filiales suivantes, auparavant regroupée avec Reliance Industries
 Reliance Communications, un FAI indien actif de 2004 à 2019
 Reliance Power : énergie
 Reliance Entertainment : Divertissement (détient 50 % de Dreamworks)
 Reliance Infrastructure : constructions de métro et d'aéroports
 , filiale de services financiers
  compagnie d'assurance
  compagnie d'assurance codétenue avec Nippon Life
  filiale de courtage

Villes 
Reliance, dans le Dakota du Sud, aux États-Unis ;
Reliance, dans le Wyoming, aux États-Unis.

Autre lieu 
 Fort Reliance, fort militaire au Yukon, Canada

Gratte-ciel
Le Reliance Building, situé à Chicago, aux États-Unis.

Marine 
 La Reliance est un voilier américain, vainqueur de la Coupe de l'America en 1903.
 Voir aussi le Naufrage de la Reliance, en 1842.

Sport 
 Reliance (1962-1979), cheval de course pur-sang français